Gouden Kruis voor Vijfentwintig Dienstjaren als Officier - onderscheiding uitgereikt door het groothertogdom Oldenburg
 Gouden Kruis voor Militaire Verdienste - onderscheiding uitgereikt in het koninkrijk Pruisen
 Het gouden kruis - beeld van Han Goan Lim in Amsterdam-Zuidoost 
Binnen de voetbalsport kan het Gouden Kruis verwijzen naar:
 Gouden Kruis (voetbal Amsterdam) - voetbaltoernooi van de AVB, later een toernooi om een afdelingsbeker van de KNVB
 Gouden Kruis (voetbal Noord-Holland) - voetbaltoernooi van de NHVB, later een toernooi om een afdelingsbeker van de KNVB